Испанские Виргинские острова (, ) — группа островов в архипелаге Виргинские острова. Население островов — 11 499 человек (2000). Площадь — 167 км². Административно Испанские Виргинские острова относятся к Пуэрто-Рико.

Название 
Своё название острова получили потому, что до испано-американской войны 1898 года принадлежали Испании. Кроме того, в Пуэрто-Рико преобладает испанский язык.

География 
Испанские Виргинские острова находятся в проливе Верджин восточнее Пуэрто-Рико и к западу от американских Виргинских островов. Группа включает в себя два больших обитаемых острова (Вьекес и Кулебра) и множество мелких островков.

На бо́льшей части островов находятся охраняемые зоны Вьекес (:en:Vieques National Wildlife Refuge) и Кулебра (:en:Culebra National Wildlife Refuge), куда доступ туристам ограничен.

Необитаемые острова 
 Кайо-Норте — частный необитаемый остров.
 Паломинос

Примечания 

Малые Антильские острова
Острова Пуэрто-Рико